Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками. Цього разу вони обидві виступали, але разом з іншими партнерками.
Сє грала в парі з Наталі Грандін, але в другому колі їх перемогли Віра Душевіна і Аранча Парра Сантонха. Пен грала в парі з Кіміко Дате, але в другому колі їх перемогли Ваня Кінґ і Ярослава Шведова).
Чжуан Цзяжун і Ольга Говорцова виграли титул, перемігши у фіналі пару Хісела Дулко і Флавія Пеннетта з рахунком 7–6(2), 1–6, [10–7].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Х Сіюнь W Liu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Еррані Р Вінчі
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Деголевич Т Пучек
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Янс А Росольська
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Схеперс П Шнідер
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

жінки, парний розряд